El apellido Köhler puede hacer referencia a:

Personas 
 August Köhler, microscopista alemán
 Benjamin Köhler, futbolista alemán
 Ernesto Köhler, flautista y compositor alemán
 Eva Köhler, primera dama alemana
 Georges J. F. Köhler, biólogo y nobel de medicina alemán
 Gundolf Köhler, terrorista alemán de extrema derecha
 Horst Köhler, presidente de Alemania
 Horst Köhler, nombre real del cantante Guildo Horn
 Johann David Köhler, historiador y bibliotecólogo alemán
 Juliane Köhler, actriz alemana
 Kristina Köhler, política alemana
 Wolfgang Köhler, teórico de la psicología de la Gestalt

Autores de nombres científicos 
 C.Kohler - C. Kohler fl. 1987
 Eg.Köhler - Egon Köhler 1932-
 Er.Köhler - Erich Köhler fl. 1920-1924
 F.E.Köhler - F.E. Köhler 1889-
 H.A.Köhler - Hermann Adolph Köhler 1834-1879
 J.Kohler - J. Kohler fl. 1921
 Köhler - Johann Christian Gottlieb Köhler 1759-1833
 Köhler - Gunther Köhler, herpetólogo 1965
 Michael Kohler, botánico suizo
 U.Köhler - Udo Köhler 1911-1983

Véase también 
 Kohler (desambiguación)